Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of New Orleans 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrici Candy Reynolds e Anne Smith che hanno battuto in finale Svetlana Černeva e Larisa Neiland 6–3, 3–6, 6–3.

Teste di serie 

 Zina Garrison /  Gabriela Sabatini (primo turno)
 Rosalyn Fairbank /  Anne White (quarti di finale)

 Candy Reynolds /  Anne Smith (Campionesse)
 Svetlana Černeva /  Larisa Neiland (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of New Orleans 1986